Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „7”:

Austro-węgierska:
 Dywizja Kawalerii Kraków (1883–1912) → 7 Dywizja Kawalerii (1912–1918)

Rosyjska:
 7 Dywizja Kawalerii (1875–1918)